Esturgeon blanc est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes d'esturgeons (famille des Acipenseridae) :

 Esturgeon blanc, l'espèce Acipenser transmontanus, le plus commun. Nom français commercial normalisé par le Comité de normalisation de la terminologie des pêches commerciales.
 Esturgeon blanc, l'espèce Scaphirhynchus albus, en danger de disparition

Notes et références 

Nom de poisson ambigu
Esturgeon (nom vernaculaire)